Loch Ainneart kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Eynort (vik i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Ainort, vik, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar